

Armi 
 Bō – bastone da combattimento giapponese utilizzato nelle arti marziali e nel bōjutsu (arte del bastone)

Geografia 
 Bø – municipalità norvegese del Nordland
 Bø – località norvegese del comune di Midt-Telemark ed ex comune
 Bo – città della Sierra Leone
 Cima di Bo – vetta delle Alpi biellesi
 Bo di Valsesia – vetta delle Alpi biellesi
 Le Bô – comune francese del dipartimento del Calvados

Sigle 
 Back Orifice
 Biarritz Olympique
 Business Objects
 Back office
 Business Object – software (ad hoc o preconfezionato) per la gestione di logiche su dati
 Black Ops

Cinema 
 Bo – film del 2010 diretto da Hans Herbots

Codici 
 BO – codice vettore IATA di Bouraq Indonesia Airlines
 BO – codice FIPS 10-4 della Bielorussia
 bo – codice ISO 639-2 della lingua tibetana
 BO – codice ISO 453166-1 alpha-2 della Bolivia
 BO – codice ISO 3166-2:BJ del Dipartimento di Borgou (Benin)
 BO – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Bologna (Italia)
 BO – codice ISO 3166-2:NG del Borno (Nigeria)
 BO – codice ISO 3166-2:NI del Dipartimento di Boaco (Nicaragua)
 BO – codice ISO 3166-2:TL del distretto di Bobonaro (Timor Est)

Informatica 
 .bo – dominio di primo livello della Bolivia

Onomastica 
 Bo – nome proprio di persona maschile scandinavo
 Bo – nome proprio di persona maschile e femminile cinese
 Bo – cognome italiano

Persone 
 Angelo Bo – politico italiano
 Carlo Bo – critico letterario italiano
 Charles Bo – arcivescovo cattolico birmano
 Giorgio Bo – politico genovese
 Oddino Bo – politico italiano

Trasporti 
 BO – targa automobilistica di Bologna (Italia)
 BO – vecchia targa automobilistica della provincia di Brno (Repubblica Ceca)
 BO – targa automobilistica di Bochum (Germania)
 BO – targa automobilistica di Magnesia (Grecia)
 BO – targa automobilistica di Bor (Serbia)

Altro 
 Bo – termine usato nella filosofia orientale e nelle arti marziali 
 Il Bò – rivista letteraria italiana
 Palazzo del Bo – sede centrale dell'Università di Padova
 Bo – fiume del Vietnam centrale
 Bo – lettura biblica settimanale (parashah) nella liturgia ebraica
  Bo  – personaggio di Brawl Stars

Altri progetti